Ernst Külbel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Külbel (Politiker) (1863–1938), deutscher Fabrikant und Politiker (FVP, DDP)
 Ernst Carl Külbel (1794–1879), deutscher Unteroffizier